Cours, település Franciaországban, Deux-Sèvres megyében
Cours, település Franciaországban, Lot megyében
Cours, település Franciaországban, Lot-et-Garonne megyében
Cours-la-Ville, település Franciaországban, Rhône megyében
Cours-les-Barres, település Franciaországban, Cher megyében
Cours-de-Monségur, település Franciaországban, Gironde megyében
Cours-de-Pile, település Franciaországban, Dordogne megyében
Cours-les-Bains, település Franciaországban, Gironde megyében